Maltinti Pistoia – soppressa società di pallacanestro maschile di Pistoia
 Mauro Maltinti – calciatore italiano